«Зо́ки и Бада́»:

 «Зоки и Бада» — сказка для детей, написанная Ириной и Леонидом Тюхтяевыми в конце 1980-х годов (опубликована в 1990).
 «Зоки и Бада» — российский мультфильм 1994 года, экранизация одноимённой сказки Ирины и Леонида Тюхтяевых.